Louis Brassin ist der Name folgender Personen:

* Louis Brassin (Sänger) (um 1811–1880), belgischer Opernsänger (Bariton) 
 Louis Brassin (Komponist) (1840–1884), belgischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge